Az 1951-es Tour de France volt a 38. francia körverseny. 1951. július 4-e és július 29-e között rendezték. 1926 után másodszor nem Párizs volt a versenysorozat kiindulópontja, és első alkalommal az ország középső részét is érintette az útvonal. Hugo Koblet már az első szakaszon szökésben volt, a főcsoport 50 kilométeres üldözés után érte csak be. Kobler ezután az első egyéni időfutamot tudta megnyerni, és a tizenegyedik szakaszt egy újabb 100 kilométeres szökés után. A következő részt Wim van Est nyerte, a Tour de France első holland szakaszgyőztese aki viselhette a sárga trikót is. A következő szakasz az Aubisquen keresztül vezetett, a hegyekben tapasztalatlan holland kerekesre ráesteledett és a sötétben kétszer szakadékba esett, a második után kénytelen volt feladni a versenyt. A tizennegyedik szakaszon Koblet és Fausto Coppi küzdőt az első helyért, Koblet nyert félóra előnnyel, Coppi ételmérgezéssel indokolta vereségét. Hugo Koblet két újabb szakaszgyőzelmével biztosította a verseny megnyerését.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France